Een verkeersweg:
 M-4.2 (Bosnië en Herzegovina)
 Een voormalige verkeersweg:
 M4.2 (Joegoslavië)